Церковь Святого Духа — название различных христианских храмов, освящённых в честь Святого Духа (следует отличать от церквей, построенных в честь праздника Сошествия Святого Духа на апостолов).

 Храм Святого Духа — православный храм в усадьбе М. К. Тенишевой Талашкино, построенный в начале XX века.
 Церковь Святого Духа — православная церковь в Белостоке, Польша.
 Церковь Святого Духа — протестантская церковь в Берне, Швейцария.
 Церковь Святого Духа — католическая церковь в Братиславе, Словакия.
 Церковь Святого Духа — храм православного монастыря в Вильнюсе, Литва.
 Церковь Святого Духа — евангелическая церковь в Гейдельберге, Германия.
 Церковь Святого Духа — католическая церковь в Изерлоне, Германия.
 Церковь Святого Духа — римско-католическая церковь в Ландсхуте, ФРГ;
 Церковь Святого Духа — храм в Минске, построенный в XVII веке.
 Церковь Святого Духа — католическая церковь в Науйойи-Акмяне, Литва.
 Церковь Святого Духа — католическая церковь в Палермо, Италия.
 Церковь Святого Духа — деревянная церковь в селе Потелич, Львовская область, Украина.
 Церковь Святого Духа — лютеранская церковь в Таллине, Эстония.